muzeum – instytucja kulturalna lub obiekt kultury
 Muzeum – album koncertowy Przemysława Gintrowskiego, Jacka Kaczmarskiego i Zbigniewa Łapińskiego
 Muzeum – czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych
 Muzeum – węzeł przesiadkowy metra praskiego